V for Vendetta (strip), een strip.
V for Vendetta (film), een film gebaseerd op de gelijknamige strip.